Pekař může být:

 pekař – příslušník řemesla zvaného pekařství, pracovník v pekárně
 Pekař (příjmení) – české příjmení

umění
 Císařův pekař - Pekařův císař – český film z roku 1951
 Pekař Jan Marhoul – román Vladislava Vančury z roku 1924

hudba
 Pekař (zpěvák) – český písničkář

Související články 
 pekařka (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení